Mejtaš je lahko:
 Mejtaš 1 (Bosna in Hercegovina)
 Mejtaš 2 (Bosna in Hercegovina)